Дизфу́ль () — один из 20 шахрестанов (областей) иранской провинции Хузестан. Административный центр — город Дизфуль.
В состав шахрестана входят районы (бахши):
 Меркези (центральный) (بخش مرکزی), включающий в себя города: Дизфуль, Дезаб, Софиабад и Мианруд.
 Сердешт (بخش سردشت)
 Чогхамиш (بخش چغامیش)
Население области на 2006 год составляло 384 851 человек.

Населённые пункты

Примечания

Ссылки 
 World Gazetteer

Шахрестаны Хузестана